Джеймс Х. «Джим» Ко́ттер (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого.

Как тренер смешанной парной сборной Республики Корея участник  (сборная Республики Корея заняла пятое место).

Достижения 
 : серебро ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: серебро (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Jim Cotter – Curling Canada Stats Archive
 
 Profile:British Columbia | Tankard Times - 2016 Tim Hortons Brier - Monday, March 7, 2016 (page 8)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Тренеры по кёрлингу Канады